Saran (Loiret)
 Districte de Saran
 Divisió de Saran, entitat administrativa de Bihar (Índia) creada el 1991 per segregació de la divisió de Tirhut amb capital a Chapra